Лебяжий лиман:

 Лебяжий лиман — пойменный водоём при слиянии рек Бейсужёк Левый и Бейсужёк Правый в Краснодарском крае (Россия).
 Лебяжий лиман — водоём на севере Белосарайской косы в Донецкой области (Украина).